

Persone
Albert Schweitzer – medico e filantropo, musicista e musicologo, filosofo, biblista, pastore e missionario luterano franco-tedesco
Fernando Schweitzer – attore e giornalista brasiliano
Georgia Schweitzer – ex cestista e allenatrice di pallacanestro statunitense
Jacqueline Schweitzer – cantante, compositrice e attrice francese
Louis Schweitzer – dirigente d'azienda francese
Viktor Schweitzer – hockeista su ghiaccio italiano

Altro
7698 Schweitzer – asteroide
Torneo Albert Schweitzer – torneo internazionale di pallacanestro giovanile
Marlene Schweitzer – personaggio della soap opera tedesca Tempesta d'amore
Natascha Schweitzer – personaggio della soap opera tedesca Tempesta d'amore
Ospedale Schweitzer – ospedale di Lambaréné, Gabon
TEE Albert Schweitzer – servizio di trasporto pubblico ferroviario internazionale